Els quiasmodòntids (Chiasmodontidae) constitueixen una família de peixos marins oceànics pertanyent a l'ordre dels perciformes.

Etimologia 
Chiasmodontidae prové dels mots grecs chiasma (creu) i odous (dent, dents).

Descripció 
Cos allargat i moderadament comprimit. Pell nua o amb espínules. 6-7 radis branquiòstegs. Dents llargues, en bandes de 3 a 5, presents als palatins i presents o absents al vòmer. Premaxil·la i maxil·lar allargats, prims i fermament fusionats. Premaxil·la amb l'extrem davanter expandit a nivell dorsal i divergent vers els costats. Dues aletes dorsals: la primera, curta, amb 9-13 espines i la segona amb 18-29 radis. Aleta anal llarga amb una espina i amb 17-29 radis tous. Aletes pectorals amb 9-15 radis. Aletes pelvianes amb 1 espina i 5 radis tous. Aleta caudal forcada. 33-48 vèrtebres. El gènere Pseudoscopelus té fotòfors. Tenen diverses adaptacions morfològiques relacionades amb la deglució de preses grosses i els seus hàbitats a grans fondàries: entre d'altres, la reducció d'alguns ossos i músculs, boques i estómacs amb força distensibilitat, canvis en la dentició i neuromasts superficials al cap i la resta del cos.

Hàbitat i distribució geogràfica 
Es troba als oceans Pacífic (les illes Kurils, el Japó, Taiwan, les illes Filipines, Indonèsia, Papua Nova Guinea, Nova Zelanda, Kiribati, els Estats Units -incloent-hi les illes Hawaii i Califòrnia-, Mèxic, Colòmbia, l'Equador -incloent-hi les illes Galápagos- i Xile), Índic (Oman, l'Índia, les illes Crozet, les illes Kerguelen, les illes Comores i Moçambic) i Atlàntic (el Canadà, els Estats Units, Groenlàndia, Islàndia, les Bahames, Bermuda, Puerto Rico, França, Portugal -incloent-hi Madeira< i les illes Açores-, l'Estat espanyol, Cap Verd, Guinea, Namíbia, Sud-àfrica, Surinam, el Brasil i l'Argentina).

Cladograma

Estat de conservació 
Kali macrodon n'és l'única espècie que apareix a la Llista Vermella de la UICN.

Observacions 
No formen part del comerç de peixos ornamentals.

Referències

Enllaços externs 

 Arctos Specimen Database 
 ION 
 Barcodes of Life 

Quiasmodòntids